Neocesarea del Ponto – antico nome di Niksar (provincia di Tokat, Turchia)
Neocesarea di Bitinia – antico nome di Armutlu (Turchia)
Neocesarea di Siria – antica città della Siria romana, la cui località è oggi incerta